Deze lijst van landen naar inwonertal is gebaseerd op gegevens uit het CIA World Factbook van 2020. Alleen onafhankelijke landen, landen die deels door de internationale gemeenschap als onafhankelijk zijn erkend* en afhankelijke landen worden getoond. Overzeese gebieden die integraal deel uitmaken van een land worden bij het desbetreffende land gerekend. De 27 lidstaten van de Europese Unie (EU) hadden een totale bevolking van 453.007.803 inwoners (2020). Gezamenlijk zouden ze dus een derde plaats innemen, na China en India, en voor de Verenigde Staten. De totale wereldbevolking bedraagt naar een schatting van de Verenigde Naties uit 2022 al 8 miljard inwoners (8.000.000.000).

Zie ook 
 Lijsten van landen (doorverwijspagina)
 Lijst van landen naar oppervlakte
 Lijst van landen naar bevolkingsdichtheid

Inwonertal
Demografie naar land
Wereldbevolking